Луїзіана:

територія
 Луїзіана (; ; ) - штат на півдні США, 18-й штат, який увійшов в Союз.
 Французька Луїзіана - французькі володіння на території сучасних США.
 Купівля Луїзіани - операція з придбання Сполученими Штатами французьких володінь в Північній Америці в 1803 році. Розмір придбаної території за приблизними оцінками дорівнює 530 мільйонів акрів (2 100 000 км²).
 Луїзіана (Нова Іспанія) - округ провінції Нова Іспанія з 1764 по 1803 рік.
музей
 «Луїзіана» () - данський музей сучасного мистецтва, розташований в Хумлебеці на березі Ересунни, за 35 км на північ від Копенгагену.